«Любовник леди Чаттерлей» () — роман Дэвида Герберта Лоуренса.

Экранизации романа (фильмы)
 Любовник леди Чаттерлей (1955) ()
 Молодая леди Чаттерлей (1977) ()
 Любовник леди Чаттерлей (1981)
 Молодая леди Чаттерлей 2 (1985) (), софт-порно
 История леди Чаттерлей (, 1989), итальянский фильм Лоренцо Онорати ()
 Любовник леди Чаттерлей Кена Рассела (1993)
 Леди Чаттерлей (2006)
 Роман Чаттерлей (2006) (), телефильм Би-би-си
 Любовник леди Чаттерлей (фильм, 2015) ()
 Любовник леди Чаттерлей (фильм, 2022)

 , 1973 — индийская экранизация одноимённого романа — адаптации романа Лоуренса
 , 1979 — малайская экранизация по мотивам романа Лоуренса

Экранизации произведений Дэвида Герберта Лоуренса